

Cinema 
 L'uomo nero  (Gehetzte Menschen) – film del 1932 diretto da Friedrich Fehér
 Boogeyman - L'uomo nero – film del 2005 diretto da Stephen T. Kay
 L'uomo nero – film del 2009 diretto da Sergio Rubini
 L'uomo nero – film TV del 2015 diretto da Craig Moss

Editoria 
 L'Uomo Nero – rivista accademica italiana di storia dell'arte contemporanea

Gioco 
 L'uomo nero – gioco tradizionale tedesco per bambini

Letteratura 
 L'uomo nero – romanzo di Luca Poldelmengo del 2012
 L'uomo nero – racconto di Umberto Saba

Televisione 
 L'uomo nero – episodio della terza stagione della serie televisiva Bones
 L'uomo nero – episodio della seconda stagione della serie televisiva Criminal Minds
 L'uomo nero – episodio della prima stagione della serie animata Martin Mystère

Pagine correlate 
Uomo nero (disambigua)